Идальго () — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Hidalgo дано в честь национальный герой Мексики Мигеля Идальго.

Площадь муниципалитета равна 2136 км², что составляет 2,66 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 1958 метров, расположена в поселении Конрадо-Кастильо.

Идальго граничит с другими муниципалитетами штата Тамаулипас: на севере с Вильяграном, на востоке с Сан-Карлосом и Падильей, на юге с Гуэмесом, а на западе с другим штатом Мексики — Нуэво-Леоном.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1825 году, в его состав входит 184 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 57,8 %, промышленность и строительство — 15,3 %, сфера обслуживания и туризма — 25,7 %, прочее — 1,2 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,2 %;
 водоснабжение: 91,6 %;
 водоотведение: 41,8 %.

Фотографии

Источники

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Тамаулипаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Тамаулипаса